Matchworld Cup 2011 — 1-й розыгрыш товарищеского футбольного турнира «Matchworld Cup», организованного швейцарской компанией "Matchworld Group" и компанией "Matchworld Football Sports Management SA" (Саудовская Аравия), специализирующихся на футбольном бизнесе и маркетинге, в городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Участники 
  Аль-Хиляль
  Жилина
  Зенит
  Персеполис
  Спарта
  Шахтёр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Matchworld Group
 Sport 360

Товарищеские турниры по футболу
Международные клубные соревнования по футболу